Геппі-Джек:

 Геппі-Джек — невключена територія в окрузі Коконіно, штат Аризона, США
 Happy Jack — пісня 1966 року англійського рок-гурту The Who
 A Quick One — музичний альбом рок-гурту The Who, виданий в США під назвою Happy Jack